All the Time si può riferire a:
 All the Time – singolo degli Strokes del 2013
 All the Time – singolo di Zara Larsson del 2019